Il 16 on Bree è un grattacielo di Città del Capo in Sudafrica.

Storia 
I lavori di costruzione dell'edificio sono iniziati nel 2018 e si sono conclusi nel 2021.

Descrizione 
Con 116 metri d'altezza per 36 piani, il grattacielo è il sesto più alto di Città del Capo.

Note

Voci correlate 
 Grattacieli più alti del Sudafrica

Grattacieli di Città del Capo